Hurschler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hurschler (* 1977), Schweizer Nordischer Kombinierer
 Cornelia Kaufmann-Hurschler (* 1977), Schweizer Politikerin (CVP/Die Mitte) 
 Seppi Hurschler (* 1983), Schweizer Nordischer Kombinierer
 Walter Hurschler (* 1959), Schweizer Nordischer Kombinierer